Penacova peut désigner :
au Portugal :
 Penacova, ville et municipalité ;
 Penacova, paroisse civile de la municipalité de Felgueiras ;
 Penacova, paroisse civile de la municipalité de Penacova ci-dessus.